Jerzy Wojnar (ur. 1874, zm. 1959) – uczestnik walk o Śląsk Cieszyński (więziony w Morawskiej Ostrawie), działacz Macierzy Szkolnej, naczelnik Wydziału Górniczo-Przemysłowego Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, od 1924 dyrektor Związku Koksowni i Zakładów Impregnacyjnych w Katowicach, prezes Towarzystwa Opieki nad Polakami w Czechosłowacji
 Jerzy Wojnar (ur. 1930, zm. 2005) – polski inżynier, pilot szybowcowy i saneczkarz